Le Touquet peut désigner :
 Le Touquet-Paris-Plage, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France
 Le Touquet, un hameau de la commune belge de Comines-Warneton
 Le traité du Touquet, Traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni entré en vigueur en 2004
 La Ratte du Touquet, marque commerciale de pommes de terre
 Pointe du Touquet, site naturel classé
 Le Touquet Athletic Club, club français de football.